Schalenmodell bezeichnet ein Modell

 in der Atomphysik, siehe Schalenmodell (Atomphysik)
 in der Kernphysik, siehe Schalenmodell (Kernphysik)
 in der Informatik ein Architekturmodell von Betriebssystemen, auch Schichtenmodell